Tatischtschew (, engl. Transliteration Tatishchev) steht für:
 Alexander Iwanowitsch Tatischtschew (1763–1833), russischer General und Staatsmann
 Dmitri Pawlowitsch Tatischtschew, siehe Liste der russischen Botschafter in Österreich
 Iwan Jurjewitsch Tatischtschew (1652–1730), russischer Schiffbauunternehmer
 Wassili Nikititsch Tatischtschew, russischer Staatsmann, Historiker, Geograph und Ethnograph
 (4235) Tatishchev, nach dem Geographen benannter Asteroid

Siehe auch:
 Tatischeff